Le tournoi de tennis de Chicago est un tournoi de tennis professionnel. L'édition féminine 1993, classée en catégorie Tier II, se dispute du 8 au .

Monica Seles remporte le simple dames. En finale, elle bat Martina Navrátilová, décrochant à cette occasion le  de sa carrière sur le circuit WTA. Il s'agit là de son dernier trophée avant l'agression qu'elle subira deux mois et demi plus tard, lors du tournoi de Hambourg.

L'épreuve de double voit quant à elle s'imposer Katrina Adams et Zina Garrison.

Résultats en simple

Parcours 
Quatre têtes de série sont exemptées de premier tour.

Tableau

Résultats en double

Parcours

Tableau

Notes et références

Voir aussi

Articles connexes 
 Tournoi de tennis de Chicago
 Saison 1993 de la WTA

Lien externe 
  Site de la WTA

Navigation 

WTA 1993
Chicago
Tennis aux États-Unis en 1993
Tennis en février 1993